Amphimeniidae är en familj av blötdjur. Amphimeniidae ingår i ordningen Cavibelonia, klassen maskmollusker, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Amphimeniidae 2 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Maskmollusker
Amphimeniidae